Сабирабад () — город и административный центр Сабирабадского района Азербайджана.

География 
Сабирабад — при́стань на правом берегу Куры (при впадении в неё Аракса). Близ города в районе села Суговушан Аракс сливается с Курой.

Распространены антропогенные отложения. Климат относится к умеренно теплому, полупустынному и сухому пустынному климату. В основном распространены серо-травянистые почвы. В этом районе преобладают полупустынные растения. Также пустынные растения распространены в некоторых районах. Они найдены в засоленных почвах пустынных участков. В полупустынном регионе широко распространены полынь и эфемерные полупустыни. Большие площади Йовшанской полупустынной зоны используются для посева хлопчатника и зерновых культур.

История

Джавад 
Рядом с современным Сабирабадом на левом берегу Куры располагается село Джавад, в XVIII веке — центр Джавадского ханства.

Джавад являлся одним из главных пунктов на торговом пути между Европой и Востоком. Джавад был большим поселением в XVII—XVIII веках. Путешественники Эвлия Челеби, И.Леркс, И.Гарберк, наряду с другими достопримечательностями Ширвана, также описывали «ткани» и ткачей, которые производили шелковые ткани, ковры и другие вещи. Граф Валериан Зубов разбил лагерь возле Джавада 21 ноября 1795 года, когда он прибыл в Азербайджан с царскими силами. Суда, прибывающие из Астрахани, освобождали здесь свой груз. Они хотели использовать этот город в качестве контактного пункта с Грузией, Гянджой, Баку, Сальяном, Шамахой и с Ираном. В эпоху царской России Джавад был крупным уездным центром.

Сабирабад 
История города Сабирабад начинается с 1868 года. В районе между древними селами Суговушан и Галагайин на Куре и Аразе проводили традиционный еженедельный рынок. Первое двухэтажное здание и православная церковь из кирпича были построены в 1868 году.

Но позже идея восстановления города была заброшена. На территории современного Сабирабада в конце XIX века было построено село Петропавловка, куда в 1887 году переселились украинцы. В 1887 году, когда украинские жители были переселены в Мугань, в этом поселении было расселено 26 семей, а деревня называлась Петропавловка. В 1901 году здесь было 87 ферм.

В начале XX века село стало развиваться и 8 августа 1930 года Петропавловка стала районным центром. 1 июля 1932 года Петропавловка была переименована в Сабирабад, в честь поэта Мирзы Алекпера Сабира. В ноябре 1952 года село получило статус посёлка, а 4 декабря 1959 года — статус города.

Население 
По всесоюзной переписи населения 1989 года в Сабирабаде проживало 18 612 человек.

Экономика 
Реализуется проект по производству средств защиты растений и агрохимикатов.

Культура 
Памятник архитектуры, известный как Старый Хамам, расположен на улице Физули, 27. Здание было построено в 1901 году. В настоящее время оно охраняется как исторический памятник архитектуры и нуждается в капитальном ремонте. Памятник, известный как «Мечеть Шамахи», был построен в 1903 году жителями Шамахи, которые переехали в Сабирабад после землетрясения в Шамахе.

Спорт 
Управление молодежи и спорта Сабирабадского района работает с 1994 года. С момента своего создания руководство объединило все спортивные организации. Сабирабадский олимпийский спортивный комплекс был сдан в эксплуатацию в 2008 году по инициативе президента Ильхама Алиева. Ввод в эксплуатацию Сабирабадского ОСК внес большой вклад в развитие Сабирабадского района. В настоящее время в Сабирабадском олимпийском спортивном комплексе проводятся тренировки по вольной борьбе, боксу, мини-футболу, каратэ, тренажерам, настольному теннису, плаванию и легкой атлетике.

В городе действует футбольный клуб Иншаатчи.

Известные люди 
 Лютфияр Иманов (1928—2008) — оперный певец, народный артист СССР (1977)
 Зульфугар Мусаев — председатель Государственного комитета гидрометеорологии Азербайджанской Республики, депутат Верховного Совета АР.
 Эльвин Алиев — азербайджанский футболист.
 Панах Гусейнов (1957)- премьер министр Азербаджана (1992-ой г.), депутат Милли Меджлиса (2005-2010)
 Арис Эюбов (1979)- многократный чемпион мира и Европы по пауэрлифтингу
 Асиф Абдуллаев (1933-1991) - профессор -педиатр. Автор многих научных работ и монограмм.

Галерея

Примечания

Ссылки 
 

Населённые пункты Сабирабадского района
Города Азербайджана